Такмичење у брзом клизању на Зимским олимпијским играма 2014. одржаће се у Адлер арени у Сочију између 8. и 22. фебруара 2014. године.

Сатница такмичења 

Испод је приказана сатница такмичења за свих десет дисциплина.

Часовна зона је UTC+4.

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Квалификације 

Сваки национални олимпијски комитет може да пошаље највише десет мушкараца и десет жена који су испунили квалификациону норму. Предлог Клизачког савеза Холандије да се дозволи учешће и једног резервног такмичара, нарочито за екипна такмичења, одбачен је на конгресу Међународне клизачке организације одржаном у јуну 2012. у Куала Лумпуру.

Квалификационе норме 

Квалификационе норме су објављене у јулу 2013. године. За жене квалификациона норма је иста као и за Олимпијске игре у Ванкуверу осим што је мало пооштрена за дисциплину 3000 метара, док су за мушкарце квалификационе норме нешто смањене у односу на претходне олимпијске игре.

Претквалификације 

Свака земља чији такмичари нису успели да изборе ниједно место за учешће на олимпијским играма такмичећи се у Светском купу у сезони 2013/14 може да добије једно место на основу резултата које су њихови такмичари остварили у претходној сезони. Уколико се клизач у дисциплинама 500, 1000, 1500 метара, 3000 метара за жене, 5000 метара за мушкарце пласирао међу првих 16 у Светском купу у сезони 2012/13. или на Светском првенству 2013. Такође, као домаћин, Русија има загарантовано једно од осам места у екипном такмичењу, и у мушкој и у женској конкуренцији.

У табели доле је приказано које земље су испуниле критеријуму и у којој дисциплини.

Тренутне квоте 

Тренутне квоте су одређене 23. децембра 2013:

Референце 

Спортови на Зимским олимпијским играма 2014.